Die Coppa Italia 2021/22 war die 75. Ausgabe des bedeutendsten Pokalwettbewerbs der Männer im italienischen Fußball. Sie begann am 8. August 2021 mit der Vorrunde und endete am 11. Mai 2022 mit dem Finale im Stadio Olimpico in Rom. Im Unterschied zu früheren Ausgaben des Wettbewerbs wurde der Teilnehmerzahl von 78 auf 44 reduziert.

Termine

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2021/22 der Coppa Italia sind folgende Mannschaften qualifiziert:

 die 20 Mannschaften der Serie A 2021/22
 die 20 Mannschaften der Serie B 2021/22
 4 Mannschaften der Serie C 2021/22

Vorrunde

Vorrunde 

|}

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

Finalrunde

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Verweise

Weblinks 

 Offizielle Website der Coppa Italia (italienisch)

Siehe auch 
 Coppa Italia
 Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Fußball in Italien
 Liste der Torschützenkönige des Italienischen Fußballpokals
 Serie A 2021/22
 Serie B 2021/22
 Serie C 2021/22

Einzelnachweise 

2021/22
Fußballsaison 2021/22